Delta, 4. slovo grčkog alfabeta (Δ δ)
 Riječna delta
 U fizici, znak (Δ) za promjene vrijednosti fizikalnih veličina.
 u matematici, znak (Δ) za Laplaceov operator (Pierre-Simon Laplace); znak (δ) za delta-funkcije (Diracova delta-funkcija).

Izvori